Replica steht für:

 Replica (Alternative-Rock-Band), kroatische Alternative-Rock-Band
 Replica (Metalcore-Band), österreichische Metal-Band

Siehe auch:
 Replikat